Рапидс () — североамериканский топоним:
 Рапид — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 
 Кун-Рапидс — город в округе Анока, штат Миннесота, США. 
 Парк-Рапидс — город в округе Хаббарт, штат Миннесота, США. 
 Пеликан-Рапидс — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США.
 Сидар-Рапидс — второй по величине город в американском штате Айова.